Apium ammi  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Apium ammi descrita por Crantz es el Ammi majus de L. 
Apium ammi descrita por Urb. es el Cyclospermum leptophyllum de (Pers.) Sprague

Referencias